XXXVIII Mistrzostwa Europy w Boksie (mężczyzn) odbyły się w dniach 4-13 czerwca 2010 w Moskwie w hali Megasport Arena.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Występy Polaków 
 48 kg -
 1/8:  Łukasz Maszczyk -  Kelvin de la Nieve 1:6
 57 kg -
 1/8: Andrzej Liczik -  Siergiej Wodopjanow 2:10
 60 kg -
 1/8: Michał Chudecki -  Wazgen Safarianc 3:8
 64 kg - 
 1/8: Michał Syrowatka -  Vincenzo Mangiacapre 1:6
 69 kg - 
 1/16: Kamil Szeremeta -  Jewgienij Borisow 1:3
 81 kg - 
 1/16: Włodzimierz Letr -  Alexandru Cristofor 4:0
 1/8: Włodzimierz Letr -  Nikolajs Grisunins 3:10
 91 kg - 
 1/16: Mateusz Malujda -  Colak Ananikjan 0:4
 +91 kg - 
 1/8: Marcin Rękowski -  Roberto Cammarelle 2:12

Linki zewnętrzne 
 
 Dokumentacja mistrzostw na stronie amateur-boxing.strefa.pl

2010 w boksie
2010
Zawody sportowe w Moskwie
2010 w Rosji